Das Brisbane International 2009 war ein Tennis-Hartplatzturnier in Brisbane. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009 und Nachfolgeturnier der Mondial Australian Women´s Hardcourts in Gold Coast. Das Turnier fand zum ersten Mal vom 4. bis zum 11. Januar 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Li Na und im Doppel Dinara Safina und Ágnes Szávay. 2009 wanderte die Turnierlizenz von Gold Coast nach Brisbane.

 siehe: Mondial Australian Women’s Hardcourts 2008

Im Einzel gewann Wiktoryja Asaranka gegen Marion Bartoli mit 6:3, 6:1 und im Doppel Anna-Lena Grönefeld / Vania King gegen Klaudia Jans / Alicja Rosolska mit 3:6, 7:5, [10:5].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Brisbane